John Nevinson (1639 - 1684), Engels struikrover en huursoldaat;
Henry Nevinson (1856 - 1941), Brits journalist en abolitionist, bekend van zijn verslagen van de Boerenoorlogen en de slavernij in Angola;
Margaret Nevinson-Jones (1858 - 1932), Brits abolitioniste, getrouwd met Henry Nevinson;
George Nevinson (1882 - 1963), Brits waterpolospeler, Olympisch kampioen;
Cristopher Nevinson (1889 - 1946), Brits schilder en graveur.

Zie ook
Nevins
Nevison
Nevinson de Courcy